Memorial Drive steht für

Straßen in den Vereinigten Staaten:
 Memorial Drive (Atlanta), Georgia
 Memorial Drive (Calgary), Alberta
 Memorial Drive (Cambridge), Massachusetts
 Memorial Drive (Chicopee), Massachusetts
 Memorial Drive (Houston), Texas
 Memorial Drive (St. Louis), Missouri

Orte:
 Memorial Drive Park, Tenniskomplex in Adelaide, Australien